Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Kansas 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Andrea Jaeger che ha battuto in finale Martina Navrátilová 3–6, 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (finale)
 Andrea Jaeger (campionessa)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)

 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Virginia Wade (secondo turno)
 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Terry Holladay (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Kansas 1981